Dasan-dong kan avse:
Dasan-dong, Namyangju, stadsdel i Namyangju, Gyeonggi, Sydkorea
Dasan-dong, Seoul, stadsdel i Jung-gu, Seoul, Sydkorea